Робрегордо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 18,03 км². Население — 61 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мадрида